Årdalsfjorden er navnet på flere fjorde i Norge
 Årdalsfjorden (Årdal) – en sidefjord til Sognefjorden i Årdal kommune i Sogn og Fjordane fylke.
 Årdalsfjorden (Rogaland) – en sidefjord til Boknafjorden i Hjelmeland og Strand kommuner i Rogaland fylke.
 Årdalsfjorden et også et andet navn på den sydligste del af Byglandsfjorden i Bygland kommune i Aust-Agder fylke.
 Årdalsfjorden – den vestlige arm af Tyin i Vang kommune i Oppland fylke.

 Det har også været navnet på flere lokale rutebåde i Norge: